La Boissière – comune francese situato nel dipartimento del Calvados
 La Boissière – comune francese situato nel dipartimento dell'Eure
 La Boissière – comune francese situato nel dipartimento dell'Hérault 
 La Boissière – comune francese situato nel dipartimento del Giura
 La Boissière – comune francese situato nel dipartimento della Mayenne